Das Flusssystem der Jeetzel (Jeetze) umfasst 80 benannte Fließgewässer, von denen 26 direkt und 53 indirekt in die Jeetzel fließen. Die Jeetzel ist ein 73 Kilometer langer, linker Nebenfluss der Elbe mit einem Einzugsgebiet von 1928 Quadratkilometern. Er mündet in Hitzacker bei Stromkilometer 522,9 in die Elbe.

Die Fließgewässer sind von der Mündung zur Quelle durchnummeriert. Die Flussordnungszahl ist nach klassischer Flussordnung, das Einzugsgebiet in Quadratkilometern (km²) und die Lauflänge in Kilometern (km) angegeben.

Weblinks

Belege 
Die Informationen dieses Artikels stammen aus
 

Jeetzel